Чернис, Гарольд
 Чернис, Казимир Тадеушевич